L'Unione Sportiva Trapanese fu la prima società calcistica italiana di Trapani.

La società, fondata probabilmente nel 1905, si sciolse durante la prima guerra mondiale ed è citata dalle  società calcistiche trapanesi come propria simbolica progenitrice.

Storia 
Nel 1905 nasce l'Unione Sportiva Trapanese. "(...) Per iniziativa di alcuni giovani volenterosi", come riporta la Gazzetta Trapanese del tempo (Domenica 2 aprile 1905), "per avviare l'attività del foot-ball fondando una associazione sportiva (...)". Si presuppone che tale associazione sia la l'Unione Sportiva Trapanese che in due anni organizzò le prime attività agonistiche gestite ed incentivate dal prof. Ugolino Montagna ed Abele Mazzarese con la presidenza del marchese Giuseppe Platamone, apprezzato schermidore. L'Unione Sportiva, di per sé, prevedeva lo svolgimento di diverse discipline che andavano dalle gare podistiche a quelle ciclistiche ed i primi incontri di calcio (o foot-ball) rientravano in all'interno di una più ampia attività sportiva. La prima gara ufficiale probabilmente si giocò nel 1908: nel settembre di quell'anno l'Unione Sportiva Trapanese invitò il Palermo FBC per un confronto tra le due squadre. Il 30 ottobre per quel derby della Sicilia occidentale la squadra palermitana, in previsione della Coppa Thomas Lipton, presentò la migliore formazione e travolse i trapanesi in casacca verde per 11-0.. Nel 1910 in occasione del 50º Anniversario dello sbarco di Giuseppe Garibaldi a Marsala l'Unione Sportiva Trapanese e lErice (altro neonato club agonista, 1º agosto 1909), vennero invitate per un incontro dimostrativo di foot-ball''. Nel 1912 si giocò il primo "derby" provinciale con il Liljbeum Marsala vinto dai trapanesi per 4 a 1.
 L'attività sportiva nel tempo continuò in modo discontinuo fino allo scioglimento dell'U.S. Trapanese in corrispondenza dell'inizio della prima guerra mondiale.

Cronologia
 1905: Fondazione dell'Unione Sportiva Trapanese''', Polisportiva dedita soprattutto alla podistica e alla ginnastica.
 1908: Disputa come partita inaugurale il derby regionale contro il Palermo F.B.C.
 1909: Disputa una partita con i Marinari della R. Nave Ercole.
 1911: Gioca una partita dimostrativa contro l'Erice Foot Ball Club in occasione del 50º Anniversario dello sbarco di Giuseppe Garibaldi.
 1912: Disputa il suo primo derby provinciale con il Liljbeum Marsala.
 1913: Attività in ambito locale.
 1915: Scioglimento allo scoppio della prima guerra mondiale.

Cronologia delle squadre di calcio di Trapani

Note 

Società calcistiche trapanesi (storiche)